Termenul „Lipno” se poate referi la:

 Lipno oraș în Polonia.
 Lipno nad Vltavou comună în Cehia